Ко — правило в грі го, що забороняє ходи, які привели б до повторення позиції
 КО — скорочена назва журналу «Комп'ютерний оглядач».

 Ко () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент В'єнна
 Ко () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Ко () — містечко у Швейцарії над Женевським озером поблизу Монтре () в кантоні Во ()

Особи 
 Такаморо Ко (,  9 листопада 1907, Сайтама —  26 березня 1995) — японський футболіст.

Див. також 
 Ко (прізвище)